Holzscheiter ist der Name von

 Anna Holzscheiter (* 1976), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Michael Holzscheiter, deutscher Kernphysiker